Corisella är ett släkte av insekter. Corisella ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buksimmare
Corisella